Il singolare del torneo di tennis Caracas Open 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Thomaz Koch che ha battuto in finale Manuel Orantes 7-6, 6-1, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caracas Open 1971